

Patronyme 

 Giorgi Chikhradze, footballeur géorgien ;
 Pikria Chikhradze, femme politique géorgienne.